«Кашта́нка» — советский мультипликационный фильм, который создал режиссёр Михаил Цехановский методом ротоскопии в 1952 году по одноимённому рассказу А. П. Чехова, один из знаменитых фильмов 1950-х годов студии «Союзмультфильм».

Сюжет 
Беспородная собака по имени Каштанка живёт у столяра Луки Александровича. Однажды, когда столяр отправляется к своим многочисленным заказчикам, увязавшаяся за ним Каштанка теряется на улице. Она тщетно ищет хозяина, который, успев изрядно выпить, перестал обращать на неё внимание.

Каштанку замечает около подъезда своего дома месье Жорж, клоун-дрессировщик из цирка. Он берёт собачку к себе. Каштанка знакомится с остальными животными — обитателями дома клоуна: котом Фёдором Тимофеевичем, гусем Иваном Ивановичем и свиньёй Хавроньей Ивановной. С этими животными дрессировщик по вечерам часто ездит в цирк на представления. Каштанку новый хозяин называет Тёткой.

На одном из представлений Иван Иванович попадает под копыта лошади и после возвращения домой умирает. Но затем у самой Каштанки просыпается талант цирковой артистки, и дрессировщик учит её некоторым цирковым трюкам. Он начинает и её возить с собой в цирк на представления. В ряде номеров Каштанка с успехом заменяет умершего Ивана Ивановича. Однажды во время циркового выступления Тётки-Каштанки она узнаёт пришедших на представление бывших хозяинов, столяра и его сына Федюшку. Собака радостно бежит к ним через зрительный зал от растерявшегося и ничего не понимающего клоуна.

Создатели

Видео 
 В 1980-е годы мультфильм начал выпускаться на видеокассетах «Видеопрограммой Госкино СССР» в системе SECAM. В начале 1990-х годов мультфильм выпущен в системе PAL на видеокассете кинообъединением «Крупный план», в 1994—1995 годах — в сборнике лучших советских мультфильмов Studio PRO Video и студией «Союз» в сборнике мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».
 В начале 2000-х годов отреставрированная версия этого мультфильма выпущена на DVD.

О мультфильме 
Стоит несколько слов сказать ещё об одном фильме Цехановского — «Каштанка». Пожалуй, ни в одном рисованном фильме не была так точно скопирована актерская игра, нигде не была достигнута такая иллюзорность мультипликационного изображения, такая тщательность в разработке движений персонажей и больше нигде рисованный фильм не ушёл так далеко «от себя», от своей специфики. Но нельзя считать «Каштанку» образцом натурализма в мультипликации. Фильм не лишен своеобразной поэзии и особого обаяния.

В первой половине 1950-х годов сняты такие знаменитые ленты, как «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950) и «Каштанка» (1952) М. М. Цехановского, «Аленький цветочек» (1952) и «Золотая антилопа» (1954) Л. К. Атаманова, «Дедушка и внучек» (1950) А. В. Иванова и др.

Примечания

Ссылки 

 
 «Каштанка» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Каштанка: непонятная русская душа Наталия Руденко Статья на сайте Наш фильм.ру
 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1952 года
Мультфильмы Михаила Цехановского
Экранизации произведений Антона Чехова
Мультфильмы о собаках
Мультфильмы о цирке